Кольчу́гино — город (с 1931 года) во Владимирской области России. Административный центр Кольчугинского района. Образует городское поселение город Кольчугино.

География 
Расположен в северо-западной части Владимирской области, на реке Пекше (приток реки Клязьмы), в Юрьевском ополье, на отрогах Московской возвышенности, в 74 км от Владимира, в 131 км от Москвы (через Киржач), в 40 км от Александрова, в 30 км от Юрьева-Польского. Входит в Северо-Западный внутриобластной экономический район.

Климат 
Климат города умеренно континентальный. Здесь тёплое лето, довольно холодная зима и хорошо выраженные переходные периоды — весна и осень. Средняя температура июля составляет , января . Среднегодовое количество осадков — 584 мм. По многолетним наблюдениям, количество дней с температурой выше  составляет 151 день. Снеговой покров держится 4—5 месяцев, снег укрывает землю обычно в конце ноября — начале декабря, сходит снег с открытых мест в середине апреля, в лесу в конце апреля.

Средняя годовая температура: , абсолютный минимум: , абсолютный максимум: . Самый холодный месяц — январь. Самый тёплый месяц — июль.

История 
Основан в 1871 году как рабочий посёлок при медерасковочном и проволочном заводе московского купца Александра Кольчугина близ села Васильевского, на речке Белой, впадающей в реку Пекшу, и назван его именем. Завод бурно развивался, с ним рос рабочий посёлок. После 1887 года в посёлке были построены кирпичные и рубленые одно- и двухэтажные дома для специалистов и большие казармы-общежития для рабочих.

В 1896 году вблизи завода открылся участок железной дороги Александров — Кинешма, что существенно ускорило развитие завода и посёлка.

В 1900—1905 годах на территории завода, близ речки Белой, снесли первые деревянные дома и на их месте построили большой 4-этажный корпус давильного завода (производство самоваров).

К 1915 году завод «Товарищество Кольчугина» был крупным заводом, на нём работало свыше 10 тыс. человек. Особенно бурный рост рабочего посёлка с расширением завода пришёлся на 1930—1940-е годы. К тому времени на заводе работало более 12 тыс. человек, а население в посёлке превышало 15 тыс. человек.

В 1922 году в Кольчугине были получены первые образцы кольчугалюминия, сплава, разработанного на базе завода имени Орджоникидзе, по имени которого назван сплав. Из этого сплава был изготовлен первый отечественный металлический самолёт АНТ-2.

В 1924—1925 годах в так называемом Ленинском посёлке (квартал между нынешними улицами Победы, Алексеева, Щорса, Мира) появились первые капитальные многоквартирные дома. Также до войны построили несколько многоэтажных домов в том же Ленинском посёлке и в центре города вокруг сквера на улицах Ленина и III Интернационала.20 марта 1931 года рабочий посёлок получил статус города.

В 1937 году на ровном взгорье Васильевского увала, бывших Васильевских полях и угодьях был оборудован аэродром и при нём открыт аэроклуб. Кольчугинский аэроклуб существовал до 1942 года и за 5 лет подготовил более 300 гражданских и военных пилотов. Аэродром работал до застройки Первого микрорайона.

Весной 1941 года Кольчугино получило статус города областного подчинения.

В послевоенные 1950—1960-е годы началась активная застройка свободных площадей Васильевского посёлка. В это время город включил в свои границы деревню Тонково.

В 1977 году на реке Пекше была закончена постройка плотины и заполнено Кольчугинское водохранилище.

В 1990-е годы на территории бывшего аэродрома началось возведение кирпичных многоэтажных домов.

6 марта 2000 года в соответствии с Законом Владимирской области № 11-ОЗ город Кольчугино и Кольчугинский район были объединены в одно муниципальное образование округ Кольчугино.

14 февраля 2001 года в состав города был включён посёлок Белая Речка.

В 2006 году в результате реформы местного самоуправления город вошёл в состав Кольчугинского муниципального района как городское поселение город Кольчугино, включившего в себя населённые пункты бывшего Литвиновского сельсовета: п. Литвиново, п. Зеленоборский, деревни. Литвиново, Гольяж, Дмитриевский погост, Марьино, Зайково, Абрамовка, Отяевка, Литвиновские Хутора.

Население 

Характеристика населения

Мужчины составляют 45,9 % от всего населения, женщины — 54,1 % (2005 год по округу). Численность экономически активного населения составляет 30,4 тыс. человек. Занято в экономике 22,1 тыс. человек (72,6 %) (2005). Из общей численности работающего населения занято в материальном производстве 71,8 %, в непроизводственной сфере — 28,2 % (2005).

Население по возрасту (на 2005 год по округу) распределяется следующим образом: до 17 лет — 4,5 %, моложе трудоспособного возраста — 16,1 %, лица трудоспособного возраста — 50,4 %, пенсионного возраста — 29 %. Зарегистрированная безработица в округе составляет 2,5 %. По неофициальным данным на декабрь 2009 г. до ~15 %.

На ноябрь 2013 года в Кольчугинском районе официально насчитывалось 1356 трудовых мигрантов.

Достопримечательности 
 Башня в форме самовара (работа архитектора А. П. Верещагина (1922 год); строилась как водонапорная, некоторое время служила в качестве телевизионной.
 Дом Белышевых.
 Памятник В. И. Ленину в Ленинском посёлке открыт 7 ноября 1925 года. Скульптор М. Я. Харламов. Один из первых памятников В. И. Ленину.
 Памятник С. Орджоникидзе у завода «Кольчугцветмет».
 Свято-Покровский храм (1792 год).
 Кольчугинское водохранилище на реке Пекше открыто в 1977 году. Один из самых больших искусственных водоемов Владимирской области.
 Музей «История эвакогоспиталя № 3083», открытый непосредственно в здании бывшего госпиталя периода Великой Отечественной войны.
 Музей «Летопись родного края» при станции юных туристов.
 Центр истории заводов купца А. Г. Кольчугина при АО «Электрокабель кольчугинский завод».

Экономика 

 ЗАО «Кольчугцветмет» — завод по обработке цветных металлов имени Серго Орджоникидзе, бывший металлургический завод купца А. Г. Кольчугина. Один из старейших производителей металлической посуды, в частности, подстаканников, которыми комплектуются поезда ОАО «Российские железные дороги» и других железнодорожных компаний. В 2017 году ЗАО «Кольчугцветмет» вошел в состав АО «Электрокабель кольчугинский завод».
 ООО "Кольчугинский завод специальных сплавов" завод по производству прутков и труб из цветных металлов. Основан в 2019 году на базе завода по обработке цветных металлов имени Орджоникидзе. 
 АО «Электрокабель кольчугинский завод» — завод по выпуску кабельно-проводниковой продукции, бюджетообразующее предприятие города и области. Основан в 1939 году на базе завода по обработке цветных металлов имени Орджоникидзе.
 ЗАО ТД «Кольчуг-Мицар» — завод по производству столовых приборов и посуды из цветных и драгоценных металлов, ранее бывший частью металлургического завода купца А. Г. Кольчугина. В 2008 году ЗАО ТД «Кольчуг-Мицар» вошел в состав ЗАО «Кольчугцветмет».
 ООО «Кольчугцветметобработка» — завод по производству труб из цветных металлов. Основан в 1997 году.
 АО «Интерсильверлайн» — завод по производству товаров народного потребления из серебра марки «Аргента».
 ПАО «Электродвигатель» — завод по выпуску электрогенераторов, электродвигателей, дизельных электростанций и насосов.
 ООО «Кольчугинобетон» (Кольчугинский завод железобетонных изделий) специализируется на изготовлении плит перекрытия различной длины, фундаментных подушек и блоков, перемычек, заборов, стеновых панелей, колец, опор электропередач, теплотрассных плит, лотков.
 ПАО «Кольчугинская сельхозтехника» выпускает электротехническое оборудование.
 АО «Кольчугинская швейная фабрика».
 ПАО «Кольчугинский хлебокомбинат».
 ООО «Фобос» — таможенный пост, склад временного хранения.
 ООО «Ювелирный завод „Адамант“» — завод по выпуску ювелирных изделий, преимущественно цепи и браслеты с разными видами покрытия.
 Мебельная фабрика «Виста» (д. Копылки) производит, в основном, стулья и столы, собираемые из импортных комплектующих.
 Мясокомбинат.
 Производство рыбной продукции (пресервы, соления, копчености).
 Производство мороженого и молокопродуктов.
 Кольчугинский пивоваренный завод (фактически не работает с середины 1990-х годов).
 Следственный изолятор № 3 (п. Труда д. 1).

Транспорт 
На железнодорожной станции Кольчугино Северной железной дороги останавливаются пригородные поезда Александров — Иваново (№ 6292/6491) и пассажирские поезда Москва — Иваново (№ 674/673), Москва — Кинешма (№ 662/662).

С областным центром город связан автомобильным сообщением по региональной дороге 17А-2 Колокша —Дворики. Работает автовокзал. Имеется регулярное автобусное сообщение с Москвой через Киржач, Черноголовку. Через Кольчугино проезжают автобусы Москва — Юрьев-Польский.

Вблизи города проходит магистральный газопровод и ВЛ 750 кВ Калининская АЭС — Владимир.

В городе действует девять автобусных маршрутов и несколько частных фирм такси.

Социальная сфера 
В городе работает 19 детских садов.

В городе действует развитая система муниципальных медицинских учреждений, включая станцию скорой медицинской помощи. Развивается частная медицина.
 ООО «Эстет» (стоматология).
 ООО «Медицинский центр „Биоритм“».
 ООО «Жемчужина» (стоматология)

Гостиницы 
 Гостиница «Дружба».
 Гостевой дом «Альянс».

Культура 
 Дворец культуры.
 Картинная галерея.
 Кольчугинская детская школа искусств.
 Кольчугинская центральная районная библиотека.

Образование 
 Средние общеобразовательные школы № 1, 2, 4, 5, 6, 7
 ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Кольчугино» (ул. Садовая 48)
 ГБПОУ ВО «Кольчугинский политехнический колледж» (ул. Металлургов, 1).

Учреждения дополнительного образования:
 станция юных туристов,
 центр внешкольной работы,
 детско-юношеская спортивная школа,
 межшкольный учебный комбинат,
 МУЧ «ЦМИ Кольчугинского района»,
 детская школа искусств.

Спорт 

В Кольчугине находится два стадиона «Металлург» и лыжно-биатлонный «Кабельщик» (реконструирован в 2017 г), дворец спорта с бассейном и несколько тренажёрных залов. В городе есть своя команда по футболу ФК «Металлург». Большую популярность имеет баскетбол, ежегодно жители занимают призовые места на областных соревнованиях по стритболу.

В 2008 году создана и функционирует молодёжная общественная организация Спортивный клуб "Спорт Экстрим“. Спортивный клуб "Спорт экстрим" играет важную роль в спортивной жизни города. За время функционирования некоммерческой организации проведено значительное количество массовых спортивных мероприятий, поддерживались несколько спортивных направлений: лыжный спорт, мотокросс, квадроспорт, аквабайк, велоспорт. В течение пяти лет на экстрим арене "Запятая" клубом квадроциклистов «VГрязь» совместно с СК «Спорт Экстрим» проводился традиционный межрегиональный фестиваль внедорожных видов спорта «Июльская квадрожара». Фестиваль внедорожных видов спорта «Июльская квадрожара – 2015» признан лучшим спортивным событием в России 2015 года по версии Национальной премии в области событийного туризма Russian event awards. Традиционное межрегиональное личное первенство Кольчугинского района по мотокроссу и Фестиваль внедорожных видов спорта «Июльская квадрожара» формирует событийный туристический поток и являются туристическими брендами Кольчугинского района. 

С марта 2011 года действовал спортивный центр «Милосердие и порядок». В настоящее время прекратил свою работу. 

На сегодняшний момент функционирует трасса мотокросса: экстрим арена «Запятая» в районе плотины на реке Пекше.

Функционирует профессиональная лыжная трасса (классический и коньковый стиль) в районе д. Падубки, а также прогулочная лыжня в район оврага д. Собино.

С 2010 года функционирует скейт-парк в парке дома культуры.

СМИ 
В Кольчугине имеются следующие СМИ:
 «Городская информационная газета» (выходит с 17 февраля 2014, тираж 7000 экз.),
 газета «Голос Кольчугинца» (выходит с 28 апреля 1928, тираж 4064 экз.),
 газета «Кольчугинские вести» (выходит с 26 февраля 1999, тираж 3000 экз.),
 газета «Кольчугинские новости» (выходит с 12 октября 2011, тираж 8000 экз.),
 газета «Металлист»,
 газета «Кабельщик»,
 газета «Первая Информационная» (выходит с 15 июля 2016, тираж 13000 экз.),
 телеканал «Санси-ТМ».

В Кольчугине вещают радиостанции «Дорожное радио» (90,0 МГц), «Русское радио» (92,3 МГц), «Юмор FM» (99,1 МГц), DFM (100,6 МГц), Радио Ваня (101,0 МГц), «Авторадио» (102,6 МГц), «Радио 7 на семи холмах» (103,2 МГц), «Радио Родных дорог» (103,6 МГц), «Ретро FM» (104,0 МГц), «Радио России» / «ГТРК Владимир» (106,7 МГц).

Религия 
Действующие православные приходы города относятся к Александровской и Юрьев-Польской епархии Владимирской митрополии Русской православной церкви (Московский патриархат). Главный православный центр города — церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Свято-Покровский храм).

Экологические проблемы 
В результате так называемых «выбросов» из систем вентиляции цехов металлургического производства, в недавнем прошлом у рабочих завода и жителей города наблюдалось увеличенное количество заболеваний верхних дыхательных путей. Сейчас, в связи с сокращением объёмов производства, эта проблема практически отсутствует, но народная память всё равно связывает бронхиты и кашель с «выбросами».

Персоналии 

 Навальный, Алексей Анатольевич (р. 1976) — российский оппозиционер, политический заключённый. В марте 2021 года находился в заключении в СИЗО-3 "Кольчугино".

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт администрации города Кольчугино
 

 Топографические карты
 

 
Районные центры Владимирской области